El término Chromium puede hacer referencia a:

Chromium (gráficos por computadora), un sistema de renderizado de gráficos con OpenGL.
Chromium (navegador), el navegador web de código abierto sobre el que se basa Google Chrome.
Chromium OS, sistema operativo de código abierto sobre el que se basa Google Chrome OS.
Chromium B.S.U., un videojuego estilo Shoot 'em up de código abierto.
El elemento químico cromo, cuyo nombre en inglés y latín es chromium.